

Codici 
 kna – codice ISO 639-3 della lingua dera (Nigeria)
KNA – codice ISO 3166-1 di Saint Kitts e Nevis